Илья Давыдов:
 Давыдов, Илья Валерьевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Давыдов, Илья Рафаэлович (1922—1991) — советский боксёр.
 Давыдов, Илья Сергеевич (более известен как Илья Мэддисон; род. 1988) — российский видеоблогер.